Super League steht für verschiedene Sportveranstaltungen:

Cricket:
 Pakistan Super League, nationaler pakistanischer Twenty20-Cricket-Wettbewerb

Darts:
 Super League Darts, ein jährlicher Darts-Wettbewerb, dessen deutscher Sieger sich für die PDC World Darts Championship qualifiziert

Fußball:
 Super League (Frauenfußball, Belgien), die höchste belgische Spielklasse im Frauenfußball
 Indian Super League, die höchste indische Spielklasse im Fußball
 Iraqi Super League, die höchste irakische Spielklasse im Fußball, siehe Irakische Fußballmeisterschaft
 Super League (Griechenland), die höchste griechische Spielklasse im Fußball
 Super League (Malawi), die höchste malawische Spielklasse im Fußball
 Super League (Schweiz), die höchste Schweizer Spielklasse im Fußball
 The Super League, im April 2021 angekündigtes und gescheitertes Projekt einer „geschlossenen Liga“ im europäischen Fußball

Handball:
 Russische Handball Super League, die höchste russische Spielklasse im Handball
 Super League (Serbien), die höchste serbische Spielklasse im Handball

Reitsport:
 Samsung Super League, eine Turnierserie im Springreiten, siehe Nations Cup (Springreiten) #Samsung Super League

Rugby:
 Super League (Australien), eine australische Rugby-League-Spielklasse
 Super League (Europa), die höchste englische Rugby-League-Spielklasse

Triathlon:
 Super League Triathlon, eine Triathlon-Rennserie

Siehe auch:
 Superliga
 Süper Lig